Meilhan, commune française du Gers
 Meilhan, ancienne commune française du Gers, rattachée à Ordan-Larroque
 Meilhan, commune française des Landes

Voir aussi
Meilhan-sur-Garonne, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France